Miejscowości w USA:
 Davison – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Genesee
Gminy w USA:
 Davison (ang. Davison Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Genesee
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Davison (ang. Davison County) – w stanie Dakota Południowa